Kainussaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kainussaari (ö i Satakunta), Raumo, 
 Kainussaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar